Термосбе́новые  — отряд ракообразных из класса высших раков (Malacostraca). Из-за своего троглобиотического образа жизни термосбеновые рачки совершенно лишены видимых пигментов и слепы. Взрослые особи переносят развивающиеся зародыши под карапаксом до вылупления последних.

Места обитания 
Обитают в горячих термальных источниках, пресной и солоноватой воде, в прудах и озерах, имеющих подземную связь с океаном или морем. В связи с настоящим ареалом некоторых родов предполагают, что предки термосбеновых жили в эпоху миоцена в океане Тетис, где обитали в открытой морской воде. В других местах распределение термосбеновых было связано с расколом Пангеи.

Систематическое положение и таксономия 
Иногда эту группу рассматривают в качестве отдельного надотряда Pancarida, но обычно их относят к надотряду Peracarida.
Отряд включает 34 вида в 4 семействах:
 Thermosbaenidae Monod, 1927
 Thermosbaena mirabilis Monod, 1924
 Monodellidae Taramelli, 1924
 Monodella stygicola Ruffo, 1949
 Tethysbaena aiakos Wagner, 1994
 Tethysbaena argentarii (Stella, 1951)
 Tethysbaena atlantomaroccana (Boutin & Cals, 1985)
 Tethysbaena calsi Wagner, 1994
 Tethysbaena colubrae Wagner, 1994
 Tethysbaena coqui Wagner, 1994
 Tethysbaena gaweini Wagner, 1994
 Tethysbaena haitiensis Wagner, 1994
 Tethysbaena halophila (S.L. Karaman, 1953)
 Tethysbaena juglandis Wagner, 1994
 Tethysbaena juriaani Wagner, 1994
 Tethysbaena lazarei Wagner, 1994
 Tethysbaena relicta (Por, 1962)
 Tethysbaena sanctaecrucis (Stock, 1976)
 Tethysbaena scabra (Pretus, 1991)
 Tethysbaena scitula Wagner, 1994
 Tethysbaena siracusae Wagner, 1994
 Tethysbaena stocki Wagner, 1994
 Tethysbaena somala (Chelazzi & Messana, 1982)
 Tethysbaena tarsiensis Wagner, 1994
 Tethysbaena texana (Maguire, 1965)
 Tethysbaena tinima Wagner, 1994
 Tethysbaena vinabayesi Wagner, 1994
 Tulumellidae Wagner, 1994
 Tulumella bahamensis Yager, 1988
 Tulumella grandis Yager, 1988
 Tulumella unidens Bowman & Iliffe, 1988
 Halosbaenidae Monod & Cals, 1988
 Limnosbaena finki Mestrov & Lattinger-Penko, 1969
 Halosbaena acanthura Stock, 1976
 Halosbaena fortunata Bowman & Iliffe, 1986
 Halosbaena tulki Poore & Humphreys, 1992
 Theosbaena cambodjiana Cals & Boutin, 1985

Примечания

Ссылки 
  
 ''

Высшие раки
Отряды ракообразных